GLAM – acronimo in inglese di Galleries, Libraries, Archives, Museums (gallerie, biblioteche, archivi e musei)
Progetto:GLAM – progetto di Wikipedia

Musica
 Glam rock – sottogenere della musica rock
 Glam punk – sottogenere della musica rock, nello specifico del punk rock
 Glam metal – sottogenere della musica rock, nello specifico dell'heavy metal
 Glam – gruppo musicale femminile sudcoreano
 Glam – album dei Mouse on Mars del 1998

Pagine correlate 
 Glamour